Poule ist ein französischer Ausdruck für Gruppe und wird in verschiedenen Sportarten benutzt.

Vierer-Poule 

Im Pétanque wird zum Beispiel auf Deutschen Meisterschaften und in der Final-Runde des CEP-EuroCup, aber auch bei anderen Veranstaltungen in der ersten Runde ein Vierer-Poule nach folgenden Regeln gespielt. Auch bei Pétanque-Weltmeisterschaften wurden bis 2007 Zwischenrunden in Poules ausgetragen.

 Es spielen „A“ gegen „B“ und „C“ gegen „D“.
 Anschließend spielen die Sieger gegen die Sieger und die Verlierer gegen die Verlierer der ersten Partie.
 Die Mannschaft, die jetzt zwei Spiele gewonnen hat, ist die Erstplatzierte des Poules und die Mannschaft, die zwei Spiele verloren hat, scheidet aus.
 Die beiden Mannschaften, die jeweils ein Spiel gewonnen haben, spielen ein Entscheidungsspiel („Barrage“).
 Der Sieger der „Barrage“ ist der Zweitplatzierte des Poules und der Verlierer scheidet ebenfalls aus.
 Ist die Teilnehmerzahl des Turniers nicht durch 4 teilbar, werden eine oder mehrere Dreiergruppen gebildet. Eine der drei Mannschaften erhält ein Freilos in der ersten Runde und trifft auf den Sieger der ersten Runde. Der Verlierer des anderen Spiels ist automatisch in der Barrage.

Beispiel:

Im Beispiel gewinnen B und C das erste Spiel und spielen im Gewinnerspiel, das gewinnt C und ist direkt im Finale. B muss in die Barrage.

A verliert wie D das erste Spiel. A gewinnt das Verlierspiel und spielt in der Barrage. D ist Vierter.

Die Barrage ist hier die Wiederholung des 1. Vorrundenspiels, diesmal gewinnt A. B ist damit Dritter. A gewinnt das Finale.

Pétanque
Wettbewerbsmodus